De Gauliga Baden 1941/42 was het negende voetbalkampioenschap van de Gauliga Baden, officieel de Bereichsklasse Baden sinds 1940. De Gauliga werd opnieuw opgedeeld in meerdere reeksen. SV Waldhof werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de eerste ronde door 1. FC Kaiserslautern uitgeschakeld werd.

Eindstand

Groep Noord

Groep Zuid

Finale

Promotie-eindronde

Groep Noord

Groep Zuid

FC St. Georgen verzaakte aan de promotie.

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Baden
Duits competitievoetbal 1941/42